Санта-Клаус — назва Святого Миколая у англомовних країнах.

Топонім 

 Санта-Клаус — місто, штат Джорджія
 Санта-Клаус — місто, штат Індіана